Список субъектов Российской Федерации по уровню убийств за год на 100 тысяч человек и по общему уровню убийств.

С 1988 года в РСФСР, а в последующем и в Российской Федерации отмечался рост количества убийств, и в 1990 году прирост составил 16,4 %, достигнув 14,3 на 100 тысяч человек. После распада СССР количество убийств начало стремительно расти и к 1995 году увеличилось вдвое достигнув пика за современную историю в 30,8 на 100 тысяч населения, однако в статистике находятся лишь зарегистрированные убийства, тогда как этот период в России характеризовался повышением числа трупов с неустановленной причиной смерти, а также ростом лиц пропавших без вести. С 1995 по 2000 года ситуация, в целом, оставалась стабильно негативной, лишь в 1998 году опустившись до 22,9, но к 2000 году показатель снова составлял 28,2 на 100 тысяч человек. Статистика продолжала незначительно варьироваться и была негативно стабильной до 2002 года, когда случился очередной подъём до 30,7 на 100 тысяч населения, после чего наметился спад уровня убийств, который наблюдается по сегодняшний день и в 2018 году составляет 5,4 на 100 тысяч человек.

Список субъектов РФ по показателям убийств (количество убийств на 100 000)

Список субъектов РФ по общему количеству убийств

См. также 
 Преступность в России
 Список стран по уровню умышленных убийств

Примечания 

Убийства в России
Статистика убийств
Статистика